Lewis Brown peut désigner :
Lewis H. Brown (1894–1951), industriel américain et fondateur de l'American Enterprise Association
Lewis H. Brown (1909), joueur de football américain
Lewis Brown, ancien politicien du Liberia
Lewis Brown (1955), joueur américain de basket-ball
Lewis Brown (1986), joueur néozélandais de rugby à XIII

Voir aussi 
 John-Lewis Brown (1829–1890 ou 1892) peintre français
 Lew Brown (1893–1958), parolier américain
 Lew Brown (baseball) (1858–1889)